Holleman ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold F. Holleman (1859–1953), niederländischer Chemiker
 Arnoud Holleman (* 1964), niederländischer Künstler
 Boyce Holleman (1924–2003), US-amerikanischer Schauspieler, Rechtsanwalt und Politiker
 Frederik David Holleman (1887–1958), niederländisch-südafrikanischer Universitätsprofessor, Ethnologe und Rechtswissenschaftler
 Frida Holleman (1908–1999), niederländische Künstlerin
 Harlan Holleman (1927–1982), US-amerikanischer Farmer, Saathändler und Politiker
 Jan Holleman (1918–1996), niederländischer Fußballspieler und Unternehmer
 Joel Holleman (1799–1844), US-amerikanischer Politiker und Anwalt
 Johan Frederik Holleman (1915–2001), niederländisch-südafrikanischer Universitätsprofessor, Ethnologe und Rechtswissenschaftler
 Kim Holleman (* 1973), US-amerikanische Künstlerin (Zeitgenössische Kunst)
 Mitch Holleman (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Saskia Holleman (1945–2013), niederländisches Fotomodell und Schauspielerin

Weiters steht Holleman für:
 das im National Register of Historic Places befindliche Samuel Bartley Holleman House

Siehe auch:
 Holleman-Wiberg Lehrbuch der Anorganischen Chemie
 Hollemann